Tatiana Lyssenko (1975-), gymnaste soviétique (ukrainienne) ;
 Tatyana Lysenko (1983-), athlète russe, spécialiste du lancer de marteau.